El término en inglés Photo finish puede designar a las siguientes entradas:

 Foto finish, en deportes, la reproducción de la llegada a la línea de meta para dilucidar los vencedores de una carrera o evento.
 Photo-Finish, séptimo álbum de estudio del guitarrista irlandés Rory Gallagher, publicado en 1978.
 «Photo Finish», sexto capítulo de la tercera temporada de la serie de televisión Prison Break.
 Photo Finish Records, compañía discográfica de Nueva York.